«Ка́спий» — российский мини-футбольный клуб из Махачкалы, выступающий в Высшей лиге, втором дивизионе в структуре российского мини-футбола.

История 
Клуб был основан в 1992 году под названием «Селена». В разное время также назывался АФКОД и «Анжи-Моторс», с 1999 года имеет текущее название. В сезоне 2002/03 он выступал в Высшей лиге чемпионата России (в то время так назывался высший дивизион), где занял последнее место. Это был единственный сезон, проведённый махачкалинской командой в элите российского мини-футбола. По результатам сезона 2004/05 второе место, занятое «Каспием», позволяло ему начать следующий сезон в Суперлиге, однако из-за финансовых проблем махачкалинцы этой возможностью не воспользовались.

В 2004—2010 годах клуб выступал в Высшей лиге. Летом 2010 года махачкалинцы не прошли процедуру заявки и были сняты с соревнований.

Выступления в Чемпионатах России

Бывшие известные игроки 
  Андрей Тверянкин
  Руслан Алиев

Ссылки 
 Профиль клуба на сайте Ассоциации мини-футбола России

Мини-футбольные клубы России
МФК «Каспий»
Спортивные клубы Махачкалы